Alì Babà e i quaranta ladroni – fiaba da Le mille e una notte

Cinema e televisione
 Alì Babà e i 40 ladroni – film del 1944 diretto da Arthur Lubin
 Ali Babà e i 40 ladroni – film d'animazione del 1971
 Alì Babà e i 40 ladroni (Ali Baba et les 40 voleurs) – miniserie televisiva francese del 2007 diretta da Pierre Aknine

Fumetti
 Alì Babà e i quaranta ladroni – fumetto di Bonvi

Pagine correlate 
 Alì Babà
Ali Baba and the Forty Thieves